Bosznia-Hercegovina
 Popovac, falu Čelinac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Popovac, Baranyabán község horvát neve Eszék-Baranya megyében
 Popovac, falu Novszka községben, Sziszek-Monoszló megyében
 Popovac, falu Atyina községben, Verőce-Drávamente megyében
 Donji Popovac, falu Szluin községben, Károlyváros megyében
 Gornji Popovac, falu Szluin községben, Károlyváros megyében
 Trnovitički Popovac, falu Garešnica községben, Belovár-Bilogora megyében

 Szerbia
 Popovac, falu Crveni Krst községben, a Niši körzetben
 Popovac, falu Paraćin községben, a Pomoravljei körzetben
 Popovac, falu Veliko Gradište községben, a Braničevói körzetben
 Veliki Popovac, falu Petrovac na Mlavi községben, a Braničevói körzetben